

Société religieuse des amis 
Quaker est le surnom donné aux membres de la Société religieuse des amis.

Mots liés au quakerisme 
 Le style quaker est un style particulier de broderies au point de croix.
 Le  est une toile utilisée pour la broderie, contenant du lin.
 Le  est un canon factice, en bois.

Personnes 
 Le surnom « poète quaker » a été donné à John Greenleaf Whittier (1807-1892), et aussi parfois à  (1784-1849).

Toponymie 

De nombreux noms de lieux font référence aux quakers qui y ont vécu ou aux entreprises telles que Quaker Oats Company.
  est un surnom donné à la Pennsylvanie, État comptant de nombreux quakers.
  est un surnom pour la ville de Philadelphie, aux États-Unis.
  est un bateau à vapeur de l'Union Navy
  est une ville de Pennsylvanie.
  est un village en Ohio, aux États-Unis.  Quaker City.
  est un quartier de Akron, en Ohio, aux États-Unis.  Quaker Square
  est une gare de Akron, en Ohio, aux États-Unis.
 Quaker (Indiana) (ou Quaker Point) est une ville disparue dans l'Indiana.  Quaker, Indiana.

Œuvres 
 La fille du quaker est une pièce de théâtre en trois actes de Alain Guel, 1986.
 Le Quaker et la Danseuse est une œuvre de l'auteur dramatique français Eugène Scribe, 1830.

Entreprises 
  est une entreprise agro-alimentaire.
  est un fabricant d'huile pour moteurs.
  est un fabricant de produits chimiques spéciaux pour l'industrie.

Sport 
  est le nom de divers clubs de baseball, football, et hockey des États-Unis
 Quakers de Philadelphie a été le nom des Pirates de Pittsburgh, une ancienne franchise professionnelle de hockey sur glace en Pennsylvanie

Biologie 

 Perruche quaker est le nom parfois donné à la perruche moine, surtout en anglais :  .
  est un nom donné à certaines fleurs, voir  .
 Papillons
 Quaker (Neopithecops zalmora) est un petit papillon d'Asie de la famille des Lycaenidae.   (ou Neopithecops zalmora).
 Quaker commun (Orthosia cerasi) est un papillon de la famille des Noctuidae.   .
  est le nom anglais du Xanthie noisette (ou Agrochola macilenta, familles des Noctuidae).

Autres homonymes 
 Un quaker est un joueur de la série de jeux vidéo Quake.

Références